Az 1950 óta megrendezett Formula–1 világbajnokság történetében 48 különböző elnevezésű nagydíjat rendeztek, egy részük – akár ugyanazon szezonon belül – azonban csak a nemzeti nagydíj mellett megrendezett, más címért kiírt verseny volt. Az alábbiakban az összes, valaha a Formula–1 keretében megrendezett nagydíj listája olvasható.

Nagydíjak

Nagydíjak szezononként

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-2029

Jegyzetek 

Nagydijak listaja
Autóversenyzés témájú listák
__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__